Жук-скаку́н:
 Жук-скакун () — подсемейство жужелиц. 
 «Жук-скакун» (в русском переводе также «Жук-попрыгун», «Муравьиный лев») —  короткометражный фильм Кристофера Нолана, снятый в 1997 году; чёрно-белый трёхминутный триллер без слов.